Болниси

 Болниси — город в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии
 Болниси — армянское село в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии
 Квемо-Болниси (Нижний Болниси) — азербайджанское село в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии
 Шуа-Болниси (Шуа Болниси) — азербайджанское село в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии